

Italia 
La basilica di San Giorgio fuori le mura a Ferrara
La basilica di San Giorgio Maggiore a Napoli
La basilica di San Giorgio Maggiore a Venezia
La basilica di San Giorgio a Como

Malta 
La basilica di San Giorgio a Victoria

Repubblica Ceca 
 basilica di San Giorgio a Praga

Pagine correlate 

 Chiesa di San Giorgio
 Cattedrale di San Giorgio
 Duomo di San Giorgio
 Pieve di San Giorgio